Майкл Ри́тчи (28 ноября 1938, Уокешо — 16 апреля 2001, Нью-Йорк) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр. Наиболее известные работы — комедии «Несносные медведи», «Флетч», «Флетч жив» (режиссёр), «Крутые виражи» (сценарист).

В 1981 году номинировался на антипремию «Золотая малина» в категории «Худший режиссёр» за фильм «Остров».

В 1992 году вошёл в состав жюри 49-го Венецианского кинофестиваля.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 1952 — 1961 — Сборник / Omnibus
 1961 — 1966 — Доктор Килдэр / Dr. Kildare
 1963 — 1967 — Боб Хоуп представляет / Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
 1964 — 1968 — Человек от Д.Я.Д.И. / The Man from U.N.C.L.E.
 1965 — 1968 — Спасайся / Run for Your Life
 1965 — 1969 — Большая долина / The Big Valley
 1967 — Изгой / The Outsider
 1968 — 1969 — Изгой / The Outsider
 1968 — Звук гнева / The Sound of Anger
 1969 — Скоростной спуск / Downhill Racer
 1972 — Первоклассный товар / Prime Cut
 1972 — Кандидат / The Candidate
 1975 — Улыбка / Smile
 1976 — Несносные медведи / The Bad News Bears
 1977 — Крутой наполовину / Semi-Tough
 1979 — Почти идеальный роман / An Almost Perfect Affair
 1980 — Остров / The Island
 1980 — Божественное безумие / Divine Madness
 1981 — Тела студентов / Student Bodies
 1983 — Школа выживания / The Survivors
 1985 — Флетч / Fletch
 1986 — Дикие коты / Wildcats
 1986 — Золотой ребёнок / The Golden Child
 1988 — Психодром / The Couch Trip
 1989 — Флетч жив / Fletch Lives
 1992 — Поединок в Диггстауне / Diggstown
 1993 — Убийца предводителя / The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom (телефильм)
 1994 — Фараоны и Робберсоны / Cops & Robbersons
 1994 — Скаут / The Scout
 1995 — Фантастикс / The Fantasticks
 1997 — Простое желание / A Simple Wish
 1997 — Комфорт, штат Техас / Comfort, Texas
 1999 — 2001 — Попрошайки и выборщики / Beggars and Choosers

Сценарист 
 1979 — Почти идеальный роман / An Almost Perfect Affair (рассказ)
 1993 — Крутые виражи / Cool Runnings (рассказ)

Продюсер 
 1975 — Улыбка / Smile
 1978 — Скандальные «медведи» едут в Японию / The Bad News Bears Go to Japan
 1981 — Тела студентов / Student Bodies
 1995 — Фантастикс / The Fantasticks

Актёр 
 1992 — Кровь невинных / Innocent Blood — ночной сторож

Ссылки